Обертання — вид руху, при якому одна точка механічної системи, що називається центром обертання, залишається непорушною.
 Обертання Землі
 Обертання зорі
 Обертання в геометрії та лінійній алгебрі — рух, який зберігає орієнтацію простору (площини) та має нерухомі точки.

Див. також 
 Обертання ручки
 Обернення
 Оборот